Никола́й Никола́евич Соловьёв (29 ноября 1931 — 29 сентября 1998) — советский, российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил МГИМО в 1957 году.
 В 1957—1958 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1958—1961 годах — сотрудник посольства СССР в Японии.
 В 1961—1966 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1966—1971 годах — сотрудник посольства СССР в Японии.
 В 1971—1974 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1974—1976 годах — заместитель заведующего II Дальневосточным отделом МИД СССР.
 В 1976—1986 годах — заведующий II Дальневосточным отделом МИД СССР.
 С 13 мая 1986 по 7 августа 1990 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Японии.
 С 7 августа 1990 по 24 января 1992 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР и России в Китае.
 В 1992—1995 годах — директор II департамента Азии МИД России.
 С 13 сентября 1995 по 29 сентября 1998 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии и в Папуа-Новой Гвинее и Кирибати по совместительству.

В 1990—1991 годах являлся членом Центральной контрольной комиссии КПСС.

Награды и премии 
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»

Семья 
Был женат. Сын и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Памяти Николая Николаевича Соловьева
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Послы СССР в Японии
Послы СССР в Китае
Послы Российской Федерации в Китае
Послы Российской Федерации в Индонезии
Послы Российской Федерации в Папуа — Новой Гвинее
Послы Российской Федерации в Кирибати
Дипломаты России
Выпускники МГИМО
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС